Vigia puede referirse a:

 la localidad brasileña de Vigia; o 
 el género de plantas tropicales Plukenetia.